Дмитро Костянтинович Александров (нар. 05 жовтня 1975, м. Кропивницький) — український юрист, адвокат, старший партнер міжнародної юридичної компанії ALEXANDROV&PARTNERS, засновник проектів Alexandrov Estate, ALEXANDROV-IT Lawyers та Центр Свідомого Бізнесу, інвестор, бізнесмен, ментор.

Життєпис 
Дмитро Александров народився в Кропивницькому. У 1999 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

Кар'єра 
У 1996 році почав працювати на посаді спеціаліста з юридичних питань аналітичного відділу ЗАТ «Харківський фінансово-економічний центр».

З листопада 1998 року по квітень 1999 року працював керівником юридичного відділу ТОВ «Творчий пошук».

З вересня 2000 року по лютий 2001 року - адвокат Адвокатської фірми «Сумський та партнери».

З березня 2001 року - віце-президент Адвокатської фірми «Александров і Опольський».

З січня 2002 року Александров — керуючий партнер Міжнародної юридичної компанії ALEXANDROV & PARTNERS, яка була тричі визнана Юридичною фірмою року в агросфері згідно з рейтинговим дослідженням видання «Юридична практика».

Публічна діяльність 
Віце-президент з питань інвестицій ICC Ukraine у 2017 році.

В 2019 році Дмитро створив Центр усвідомленого Бізнесу.

Член Асоціації адвокатів України.

Наукова і публіцистична діяльність 
Дмитро Александров є автором та співавтором практичних посібників і книжок на юридичну тематику:

 Антирейдерство. Захист агробізнесу. — Київ, Видавничий дім “КИЙ”, 2017 рік; 176 с.
 Ефективний агробізнес. —  Київ, Видавничий дім “КИЙ”, 2016 рік; 152 с. ISBN 978-617-7177-11-0
 M&A Practice in Agricultural Business. — Kyiv, 2015; 176 p. ISBN 978-617-7177-08-0
 Практика злиттів та поглинань в агросфері. - Київ, Видавничий дім “КИЙ”, 2015 рік; 212 с. ISBN 978-617-7177-08-0
 Угоди M&A в України. Правові аспекти. — Київ, практичний посібник, 2011 рік; 192 с. ISBN 978-966-2077-35-3
 Проблемні питання прав на землю. Практичний посібник. — Київ, День Печати, 2008 рік.

Нагороди і премії 

 Визнаний переможцем у номінації «Нерухомість та будівництво» Національного рейтингу юридичного ринку  LIGA ZAKON AWARDS 2020.
 Рекомендований міжнародним рейтинговим агентством Best Lawyers як провідний юрист у сферах будівництва, нерухомості, земельного права та регулювання забудови  (2019-2021 роки) та в аграрному праві (2021 рік).
 В 2019 році визнаний міжнародним рейтинговим агентством Best Lawyers лідером практики «Земельне право і регулювання забудови».
 Переможець конкурсу «Адвокат року» Асоціації адвокатів України у сферах аграрного та земельного права у 2016, 2018, 2019 роках, корпоративного права у 2018 році, господарського права у 2017 році.
 Увійшов до числа 100 найкращих юристів за результатами Всеукраїнського дослідження якості надання юридичних послуг «Вибір клієнта» (2010, 2012, 2015- 2020 роки).
 У 2017 і 2018 роках визнаний міжнародним довідником Legal 500 EMEA найкращим юристом України в сфері корпоративного права та М & А.

Примітки

Посилання 
 Youtube
 ALEXANDROV&PARTNERS 
 Енергійний керівник – натхненна команда 

Юристи